То може да се отнася за:
 то – местоимение в 3 л. ед.ч. ср.р,
 То или Ид – понятие от психоанализата,
 „То“ — роман от Стивън Кинг